Szató Tecuo (1938), japán evezős
 Szató Tecuo (1949), japán röplabdázó
 Szató Tecuo, japán szinkronszínész